Le mot nitens est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) du participe présent d'un verbe latin signifiant « luire, briller » ; il peut signifier « brillant, éclatant » ou « épanoui, florissant ».

En taxonomie, le mot nitens est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique